Alessandro Cerigioni est footballeur belge né le . Il joue actuellement au Lommel SK comme attaquant.

Biographie

Palmarès 
Néant

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Joueur du Lommel SK
Joueur d'Oud-Heverlee Louvain
Joueur de Waasland-Beveren
Joueur du KSV Roulers
Naissance en septembre 1992